Wincenty ist ein polnischer Vorname. Namensträger sind unter anderem folgende Personen:

 Wincenty Dunin-Marcinkiewicz (1808–1884), polnisch-weißrussischer Schriftsteller, Bühnendichter und politischer Aktivist
 Wincenty Elsner (* 1955), polnischer Politiker
 Wincenty Kadłubek (um 1150–1223), Bischof von Krakau und polnischer Chronist
 Wincenty Kasprzycki (1802–1849), polnischer Maler und Lithograf
 Wincenty Ferdynand Lessel (1750–1825), polnischer Komponist
 Wincenty Lilius (1570–1636), polnischer Komponist
 Wincenty Lutosławski (1863–1954), polnischer Philosoph
 Wincenty Maxylewicz (um 1685–1745), polnischer Komponist und Dirigent
 Wincenty Niemojowski (1784–1834), polnischer Politiker
 Wincenty Pol (1807–1872), polnischer Schriftsteller, Geograph und Ethnograph
 Hieronim Wincenty Radziwiłł (1759–1786), polnisch-litauischer Adliger
 Wincenty Rzymowski (1883–1950), polnischer Politiker und Schriftsteller
 Wincenty Senkowski (1840–1911), polnischer Geistlicher
 Wincenty Urban (1911–1983), polnischer Theologe und Geistlicher, Weihbischof in Gnesen
 Wincenty Witos (1874–1945), Mitbegründer der polnischen Bauernbewegung, Politiker und Journalist
 Wincenty Wodzinowski (1866–1940), polnischer Maler und Pädagoge